( ) может означать:
 Скобки
 ( ) — третий студийный альбом исландской группы Sigur Rós, состоящий из восьми произведений.
 ( ) — фильм Моргана Фишера, вышедший в Великобритании в 2003 году.